Il Campionato del Mondo B 1990 è stata la 4ª edizione del campionato del mondo B di hockey su pista; la manifestazione è stata disputata a Macao dal 7 al 14 ottobre 1990.
La competizione fu organizzata dalla Fédération Internationale de Roller Sports.
Il torneo è stato vinto dalla nazionale brasiliana per la 1ª volta nella sua storia.

Nazionali partecipanti

Prima fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Girone C

Risultati

Classifica

Fase finale

Fase 1º - 8º posto

Tabellone principale

Quarti di finale

Semifinali 5º - 8º posto

Semifinali 1º - 4º posto

Finale 7º - 8º posto

Finale 5º - 6º posto

Finale 3º - 4º posto

Finale 1º - 2º posto

Fase 9º - 16º posto

Tabellone principale

Quarti di finale

Semifinali 13º - 16º posto

Semifinali 9º - 12º posto

Finale 15º - 16º posto

Finale 13º - 14º posto

Finale 11º - 12º posto

Finale 9º - 10º posto

Fase 17º - 22º posto

Risultati

Classifica

Classifica finale

Bibliografia 
 ISBN 978-989-20-2611-4

Collegamenti esterni 
 
 
 

B 1990
Hockey su pista nel 1990
Hockey su pista a Macao
Competizioni sportive a Macao